I due timidi (Les Deux Timides) – opera teatrale di Eugène Labiche e Marc-Michel del 1860
I due timidi (Les Deux Timides) – film del 1928 diretto da René Clair
Les Deux Timides – film del 1943 diretto da Yves Allégret